Chain of Lakes ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chain of Lakes (Kalifornien)
 Chain of Lakes (Michigan)
 Chain of Lakes (Minnesota)
 Chain of Lakes (Montana)
 Chain of Lakes (Nebraska)
 Chain of Lakes (South Dakota)
 Chain of Lakes (Texas)
 Chain of Lakes (Washington)
 Chain of Lakes (Wisconsin)